Campeonato Uruguayo de Fútbol 1991 puede referirse a:

 el campeonato 1991 de la Primera División;
 el campeonato 1991 de la Segunda División;
 el campeonato 1991 de la Primera "C".